Puntilla Music es una compañía que actúa como sello discográfico y empresa de marketing digital, además de participar en la distribución a través de Google y en asociación con Facebook e Instagram, siendo el único partner estratégico de YouTube  (multi-channel network) basado en Miami. Su catálogo de artistas incluye artistas como Marc Anthony, Gente de Zona, Fonseca, Guaco, Leoni Torres, Carlos Varela, Diana Fuentes, Sandra Cires y Los Van Van, entre otros.

Historia 
Puntilla se constituye en 2011 en La Habana, Cuba, como una compañía productora de contenido para artistas musicales y otras empresas como Havana Club, Cuba Travel Network, VIX, Hanley New York. 

Puntilla Films, como se denominaba en los inicios, trabajó con artistas importantes dentro del panorama musical cubano e internacional tales como Alexander Abreu, Olga Tañón, Pablo Milanés, Rey Ruíz, Raúl Paz, Omara Portuondo, David Blanco, Descemer Bueno, entre otros. 

En 2015 la compañía expandió sus operaciones a los EE. UU y continúo su trabajo de productora audiovisual colaborando con empresas como Universal Music Group, Walt Disney World.

Hacia 2016 se presenta como Puntilla Music firmando contrato con YouTube como socios estratégicos en el territorio de Miami cuya misión sería principalmente exportar la música cubana y desarrollar su presencia en plataformas digitales. En este período trabajan con artistas como Marc Anthony para la estrategia de lanzamiento en YouTube del sencillo “Está Rico” junto a Will Smith y Bad Bunny. También, colaboran para el estreno del álbum Opus. 

Otros artistas que se suman a la red en este período: Fonseca, Gente de Zona, Orishas, Los Van Van, Leoni Torres, Los 4, La Charanga Habanera, Dale Pututi, por citar algunos. 

En el año 2019, Puntilla Music se presenta como disquera, ofreciendo servicios de distribución en todas las plataformas digitales. Con el lanzamiento del sencillo “Me quedo contigo” de Leoni Torres debutaron en el chart de Billboard “Tropical Songs” durante cuatro semanas consecutivas. En el año 2020 ganan el Latin Grammy como disquera en la categoría Mejor Álbum Música Tradicional con el álbum Icono de la emblemática Orquesta Aragón. "Esta es una muestra de nuestros esfuerzos para internacionalizar y posicionar en la industria latina la música cubana que se produce dentro de la Isla", dijo Claudio Pairot, Fundador y CEO.

Artistas 
Puntilla Music representa sobre todo artistas en el mercado latino.

Bibliografía

Enlaces externos 
 Web Oficial
 
 

Discográficas de Cuba